Doctor Doctor steht für:

 Doctor Doctor (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1989–1991)
 Doctor Doctor, Originaltitel von The Heart Guy, australische Fernsehserie (ab 2016)
 Song der britischen Hard-Rock-Band UFO von 1974

siehe auch:
 Doctor! Doctor!, Lied der britischen Band Thompson Twins von 1984